Японская фармакопея () — официальная фармакопея Японии. Она публикуется . Первое издание было опубликовано 25 июня 1886 года, время от времени выпускались исправления. Текущая редакция — номер 18, выпущена в электронном виде 7 июня 2021 года. Официальный перевод на английский язык находится в стадии подготовки (по состоянию на 6 августа 2021 года).

См. также 
 Международная Фармакопея

Примечания 

Фармакопея